Открытый чемпионат Австрии () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Кицбюэле (Австрия) на грунтовых кортах в летние месяцы. С 2011 года относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 600 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионат Австрии в разных статусах проводится с 1894 года, начав своё существование ещё во времена Австро-Венгрии и впервые пройдя в Праге. Из-за различных событий проведение соревнований несколько раз прерывалось, а в 1921 году — после распада империи — турнир впервые прошёл на территории нынешней Австрии — в Вене. В местных теннисных клубах приз просуществовал до 1952 года, после чего в течение полутора десятилетий активно менял места своего проведения, успев пройти в Зальцбурге, Пёртшах-ам-Вёртерзее, Вене и Кицбюэле. С 1969 года приз закрепился в Тироле и с тех пор проводится ежегодно.

В 1990 год, в группе других профессиональных турниров, кицбюэльское соревнование вошло в календарь новообразованного тура ATP в его элитной части и с тех пор лишь раз — в 2010 году — из-за финансовых проблем, покидало её, пройдя в статусе приза категории ATP Challenger.

Организация австрийского чемпионата часто вызывала положительные оценки и в 1997 году приз получил награду лучшему турниру категории ATP World от ATP.

Финалы турнира в Открытую эру 
Наибольшее число титулов в одиночном разряде с начала Открытой эры завоевал аргентинец Гильермо Вилас, четырежды выигрывавший турнир. В сумме по количеству титулов лидером является Эмилио Санчес, дважды становившийся чемпионом в одиночном разряде и пять раз в парах (из них четырежды с Серхио Касалем).

Два австрийца выиграли турнир в Кицбюэле в разное время: Томас Мустер победил в 1993 году, а Доминик Тим в 2019. В парах чемпионами становились Штефан Коубек, Юлиан Ноул и Филипп Освальд.

Андрей Ольховский, победивший в 1994 году в парном разряде, — единственный из представителей республик бывшего СССР, кто завоевал титул в Кицбюэле.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди женщин

Ссылки 

 Официальный сайт